Modesty Blaise – eroina dei fumetti protagonista dell'omonima serie, creata da Peter O'Donnell
Modesty Blaise – romanzo del 1965 scritto da Peter O'Donnell che racconta le avventure dell'omonimo personaggio dei fumetti creato dallo stesso autore
Modesty Blaise – film del 1966 uscito in Italia con il titolo Modesty Blaise - La bellissima che uccide, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti per la regia di Joseph Losey con protagonista Monica Vitti
Modesty Blaise – film per la televisione del 1982 , basato sull'omonimo personaggio dei fumetti prodotto dall'ABC
My Name Is Modesty – film del 2003 uscito direttamente in DVD per il circuito home video, per la regia di Scott Spiegel, prodotto da Quentin Tarantino